Список 1945 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1945 году.

СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1945;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1945;
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1945;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1945;
 Чемпионат СССР по шахматам 1945;

Баскетбол 
Созданы клубы:
 «Будивельник»;
 ВВС МВО;
 МАИ;

Футбол 
 Кубок СССР по футболу 1945;
 Чемпионат Латвийской ССР по футболу 1945;
 Чемпионат СССР по футболу 1945;
 Созданы футбольные клубы:
 «Барановичи»;
 МВО;

Хоккей с шайбой 
Создан хоккейный клуб ВВС МВО;

Международные события 
 Радиоматч СССР — США по шахматам 1945;
 Турне «Динамо» по Великобритании 1945 года;

Персоналии

Родились 
 10 октября — Куцель, Феликс Петрович, мастер спорта СССР по самбо, Заслуженный тренер СССР по дзюдо.

См. также